Roosevelt puede referirse a:

Personas 
 Theodore Roosevelt (1858-1919), vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos;
 Theodore Roosevelt, Jr., o Theodore Roosevelt II, (1887-1944), político y militar estadounidense, hijo mayor de Theodore Roosevelt.
 Franklin D. Roosevelt (1882-1945), trigesimosegundo Presidente de los Estados Unidos;
 Eleanor Roosevelt, promotora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esposa de Franklin D. Roosevelt;
 Franklin Delano Roosevelt, Jr. (1914-1988), político estadounidense y quinto hijo de Franklin D. Roosevelt;
 Franklin Delano Roosevelt III (1938), economista estadounidense, nieto de Franklin D. Roosevelt;
 Roosevelt Skerrit, Primer ministro de Dominica;

Geografía 
 isla Roosevelt, isla en la Antártida;
 Isla Roosevelt, isla en Nueva York, Estados Unidos;
 Parque Franklin Delano Roosevelt, área protegida del Uruguay;

Localidades

Roosevelt, localidad de la provincia de Buenos Aires;

Roosevelt, localidad del estado de Arizona;
 Roosevelt, localidad del estado de Nueva Jersey;
 Roosevelt, aldea del estado de Nueva York;
 Roosevelt, localidad del estado de Oklahoma;
 Roosevelt, localidad del estado de Utah;
 Roosevelt, localidad del estado de Wisconsin;
 Roosevelt Gardens, localidad del estado de Florida;
 Roosevelt Park, localidad del estado de Míchigan;

 Condado de Roosevelt, nombre de dos condados de diferentes estados de Estados Unidos.
 Municipio de Roosevelt, diversos municipios de Estados Unidos.

Hidrografía 
 Río Roosevelt, cauce fluvial de Brasil;

Monumentos 
 Franklin Delano Roosevelt Memorial, monumento al Presidente Franklin Roosevelt en Washington, D.C., Estados Unidos;

Buques 
 , portaaviones estadounidense; o
 USS Theodore Rosevelt

Moneda 
 Roosevelt Dime, Moneda de 10 centavos de Estados Unidos.